Staphylus en Oenopion, figuren uit de Griekse mythologie
Staphylus (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae)